Bagnolo puede referirse a:

 Bagnolo Cremasco, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía.
 Bagnolo del Salento, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.
 Bagnolo di Lonigo, localidad  italiana de la provincia de Vicenza, en Véneto. 
 Bagnolo di Po, localidad y comune italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto.
 Bagnolo in Piano, municipio  de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
 Bagnolo Mella, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 Bagnolo Piemonte, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Bagnolo San Vito, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía.